Инкумбент — действующий держатель должности или позиции. Слово обычно употребляется в контексте выборов. Например, на выборах в президенты инкумбент — это лицо, занимающее или исполняющее обязанности президента накануне выборов, независимо от того, претендует оно на переизбрание или нет. В некоторых ситуациях во время выборов на эту должность или позицию может не быть инкумбента (например, когда создается новый избирательный округ), и в этом случае должность или позиция считается вакантной или открытой. В Соединенных Штатах выборы без инкумбента называют свободным местом или открытым конкурсом.

Этимология 
Слово «инкумбент» происходит от латинского глагола incumbere, и в буквальном смысле означает «наклониться или возлагать на» с основой причастия настоящего времени incumbent, являющимся одним из вариантов слова encumber — загромождать, которое происходит от корня cumber, который наиболее подходящим образом определен как: "Занимать обструктивно или неудобно; блокировать заполнение тем, что мешает свободе движения или действия; обременять, грузить".

Преимущества у инкумбента 
В целом, инкумбент имеет политическое преимущество над остальными претендентами на выборах. За исключением случаев, когда сроки выборов определяются конституцией или законодательством, действующий президент может иметь право определять дату выборов.

Для большинства политических должностей у инкумбента - часто более узнаваемое имя из-за его предыдущей работы на занимаемой должности. У инкумбента также имеется более легкий доступ к финансированию избирательной кампании, а также к государственным ресурсам (таким как привилегия франкирования), которые могут косвенно использоваться для повышения успеха кампании по переизбранию инкумбента.

В Соединенных Штатах выборы (особенно для одномандатного избирательного округа в законодательном органе), на которых инкумбент не претендует на переизбрание, часто называют свободным местом; из-за отсутствия инкумбента на выборах они часто являются самыми яркими избирательными гонками. Кроме того, открытый конкурс создается, когда срок полномочий ограничен, как в случае, когда срок полномочий президента США ограничен двумя четырехлетними сроками, а действующему президенту запрещено повторное участие в конкурсе.

Когда новички стремятся заполнить незанятую должность, избиратели склонны сравнивать и сопоставлять квалификации, позиции по политическим вопросам и личные характеристики кандидатов относительно простым способом. Выборы с участием инкумбента, с другой стороны, являются, по выражению Гая Молинье, «по сути референдумом о инкумбенте». Только если избиратели решат «уволить» инкумбента, они начнут оценивать, является ли каждый из претендентов приемлемой альтернативой.

В исследовании, проведенном в 2017 году в Британском журнале политических наук, утверждается, что преимущество инкумбента связано с тем, что избиратели оценивают его идеологию индивидуально, в то время как они предполагают, что любой претендент разделяет идеологию партии, в которой состоит. Это означает, что это преимущество становится все более значительным по мере усиления политической поляризации. Исследование, проведенное в 2017 году в « Журнале политики», показало, что инкумбенты имеют «гораздо большее преимущество» на очередных выборах, чем на выборах внеочередных.

Всплеск количества голосов на выборах 
Политические аналитики в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве отметили существование всплеска, когда представители первого срока имеют прирост в количестве отданных за них голосов на своих первых перевыборах. Говорят, что это явление дает преимущество до 10 % для представителей первого срока, что увеличивает преимущество инкумбента.

Слабости инкумбента 
Тем не менее, существуют сценарии, в которых сам факт пребывания на должности ведет к проигрышу на выборах. Обычно такие ситуации возникают, когда инкумбент зарекомендовал себя как не заслуживающий должности, а претенденты демонстрируют это избирателям. Другая слабость, которая может привести к потере должности инкумбентом, проявляется в случае, когда они находились у власти в течение многих сроков подряд, несмотря на показатели эффективности, просто потому, что претенденты убеждают избирателей в необходимости перемен. Также утверждается, что на обладателей чрезвычайно влиятельных должностей оказывается огромное давление, которое делает их политически бессильными и неспособными завоевать достаточное общественное доверие для переизбрания; так обстоит дело, например, с президентством Франции.

Ник Панагакис, исследователь общественного мнения, придумал то, что он назвал правилом инкумбента в 1989 году: любой избиратель, который утверждает, что не определился к концу выборов с кандидатом, вероятно, в конечном итоге проголосует за претендента, а не за инкумбента.

Во Франции это явление известно по броской фразе «Sortez les sortants» (убирайтесь с поста, [представители]!), которая была лозунгом движения пужадистов на французских законодательных выборах 1956 года .

См. также 

 Список действующих глав государств и правительств
 Уходящий политик

Ссылки

Литература 
 Оксфордский словарь английского языка . 2-е изд. 1989.
 De Magalhaes, L. (2015). Incumbency effects in a comparative perspective: Evidence from Brazilian mayoral elections. Political Analysis, 23(1), 113—126.

Политические термины